Die Primeira Divisão 1954/55 war die 21. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 12. September 1954 und endete am 24. April 1955.

Benfica Lissabon sicherte sich aufgrund des direkten Vergleichs den achten Meistertitel.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in eine Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1954-55 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1954/55